Queer Beograd skupina je ljudi koja je odlučila suprotstaviti se nasilju.

Povod tome bila je činjenica da je pokušaj organiziranja Povorke ponosa u Beogradu 2001. godine spriječila masa homofobnih nasilnika, a ova skupina drži da je ovo nasilje rezultat politike rata, klerikalizma, nacionalizma, militarizma i mačizma koja se u Srbiji vodi već više od 15 godina.

Usto, drugi pokušaj da se LGBT zajednica i politika učine vidljivim na beogradskim ulicama 2004. morao je biti otkazan jer se sudionicima/sudionicama ponovno nije mogla jamčiti sigurnost, a prema mišljenju članova te skupine država i građanke/građani i dalje su neosjetljivi na probleme LGBT populacije i svih koji su drugačiji/e i različiti/e, te se svakodnevno kršenje ljudskih prava još uvek ignorira.

Zato se rodila ideja o novom konceptu, koji dragocjeno vrijeme neće posvetiti obrani od eventualnih napada iz mržnje, angažiranjem privatnog osiguranja ili policije, već će za cilj imati uzbudljivu suradnju i osnaživanje ljudi na međunarodnom i regionalnom nivou, zabavu i promicanje queer politike.

Biti queer u ovome kontekstu znači ne pristajati na „samorazumljivo“ slijeđenje društvenih pravila, već propitivati i/ili odbijati nametnute norme patrijarhalne tradicije. Kreirati prostor koji nadilazi zatvorene kutije homo ili heteroseksualnosti, dozvoljavajući jedni/e drugima «povlasticu» da se samodefiniramo. Predstaviti radikalnu politiku koja uviđa povezanost svih vidova represije.

Udruge za zaštitu prava LGBT osoba
Pokret za ljudska prava u Srbiji
LGBT u Srbiji